Ford Model T, een automodel van Ford
 Lijn T (metro van New York), een voormalige en toekomstige metrolijn in New York
 Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA), vaak The T genoemd, een Amerikaans openbaarvervoerbedrijf
 Pittsburgh Light Rail, vaak The T genoemd, een Amerikaans openbaarvervoerbedrijf